Це список років в Україні. Див. також статтю Історія України. Для статей про роки в Україні, які були написані, див. :Категорія:Роки в Україні.

XXI століття 

2020-ті: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
2010-ті: 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2000-ні: 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

ХХ століття 

1990-ті: 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999
1980-ті: 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
1970-ті: 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979
1960-ті: 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969
1950-ті: 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959
1940-ві: 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949
1930-ті: 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939
1920-ті: 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929
1910-ті: 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919
1900-ті: 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909

XIX століття 

1890-ті: 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899
1880-ті: 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889
1870-ті: 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879
1860-ті: 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869
1850-ті: 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859
1840-ві: 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849
1830-ті: 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839
1820-ті: 1820 1821 1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829
1810-ті: 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819
1800-ті: 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809

XVIII століття 

1790-ті: 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799
1780-ті: 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789
1770-ті: 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779
1760-ті: 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769
1750-ті: 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759
1740-ві: 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749
1730-ті: 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739
1720-ті: 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 1728 1729
1710-ті: 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719
1700-ті: 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709

XVII століття 

1690-ті: 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699
1680-ті: 1680 1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689
1670-ті: 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679
1660-ті: 1670 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669
1650-ті: 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659
1640-ві: 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649
1630-ті: 1630 1631 1632 1633 1634 1635 1636 1637 1638 1639
1620-ті: 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629
1610-ті: 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619
1600-ті: 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609

XVI століття 

1590-ті: 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599
1580-ті: 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 1587 1588 1589
1570-ті: 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579
1560-ті: 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569
1550-ті: 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559
1540-ті: 1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549
1530-ті: 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539
1520-ті: 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529
1510-ті: 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519
1500-ті: 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509

XV століття 

1490-ті: 1490 1491 1492 1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499
1480-ті: 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489
1470-ті: 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479
1460-ті: 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469
1450-ті: 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459
1440-ті: 1440 1441 1442 1443 1444 1445 1446 1447 1448 1449
1430-ті: 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439
1420-ті: 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429
1410-ті: 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419
1400-ті: 1400 1401 1502 1403 1404 1405 1406 1507 1408 1409

XIV століття 

1390-ті: 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 1399
1380-ті: 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389
1370-ті: 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379
1360-ті: 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369
1350-ті: 1350 1351 1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359
1340-ті: 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349
1330-ті: 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339
1320-ті: 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329
1310-ті: 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319
1300-ті: 1300 1301 1302 1303 1304 1305 1306 1307 1308 1309

XIII століття 

1290-ті: 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299
1280-ті: 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289
1270-ті: 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279
1260-ті: 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269
1250-ті: 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 1258 1259
1240-ті: 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249
1230-ті: 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239
1220-ті: 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229
1210-ті: 1210 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219
1200-ті: 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209

XII століття 

1190-ті: 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199
1180-ті: 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189
1170-ті: 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179
1160-ті: 1160 1161 1162 1163 1164 1165 1166 1167 1168 1169
1150-ті: 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159
1140-ті: 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149
1130-ті: 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139
1120-ті: 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129
1110-ті: 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 1117 1118 1119
1100-ті: 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109

XI століття 

1090-ті: 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099
1080-ті: 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089
1070-ті: 1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079
1060-ті: 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069
1050-ті: 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059
1040-ті: 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049
1030-ті: 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039
1020-ті: 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029
1010-ті: 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019
1000-ті: 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009

X століття 

990-ті: 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
980-ті: 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989
970-ті: 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979
960-ті: 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969
950-ті: 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959
940-ті: 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949
930-ті: 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939
920-ті: 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929
910-ті: 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919
900-ті: 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909

IX століття 

890-ті: 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899
880-ті: 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889
870-ті: 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879
860-ті: 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869
850-ті: 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859
840-ті: 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849
830-ті: 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839
820-ті: 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829
810-ті: 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819
800-ті: 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809

Література

Див. також

Посилання